Diverse chiese sono dedicate al Corpus Domini:

Italia 
Chiesa del Corpus Domini – Acerra
Chiesa del Corpus Domini – Pagliaro frazione di Algua
Chiesa del Corpus Domini – Anghiari
Chiesa del Corpus Domini – Cornalito, frazione di San Giovanni Bianco
Chiesa del Corpus Domini – Cremona
Chiesa del convento del Corpus Domini – Ferrara
Chiesa del Corpus Domini – Firenze
Chiesa del Corpus Domini – Forlì
Chiesa del Corpus Domini – Gragnano
Chiesa del Corpus Domini – Massa
Chiesa del Corpus Domini – Manfredonia
Chiesa del Corpus Domini – Milano
Chiesa del Corpus Domini – Montalcino
Cappella del Corpus Domini – Pisticci
Chiesa del Corpus Domini – Rapolano Terme
Chiesa del Corpus Domini – Roma
Chiesa del Corpus Domini – Siena
Basilica del Corpus Domini – Torino
Chiesa e convento del Corpus Domini – Venezia

Altri paesi 
 Chiesa del Corpus Domini – Colonia
Chiesa del Corpus Domini – Cracovia
Chiesa del Corpus Domini – Njasviž